Карагаш — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карагаш — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Карагаш (до 2007 года — Новопетровка) — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.
 Карагаш — до 1998  г. название села Миялы в Балхашском районе Алматинской области.
 Карагаш — южноуральский курган с останками древних степняков (ямная культура).

Приднестровье 
 Карагаш — село в Слободзейском районе.

Россия 
 Карагаш — аул в Шербакульском районе Омской области.

См. также 
 Карагас
 Караагаш
 Карагач
 Караагач